O nome Blanca foi dado a nove ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste entre 1966 e 2009.

Furacão Blanca (1966) - furacão de categoria 1 a oeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (1970) - tempestade tropical a oeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (1974) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (1979) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Furacão Blanca (1985) - furacão de categoria 3 a sudoeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (1991) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (1997) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica da México. Apenas chuvas moderadas na região.
Tempestade tropical Blanca (2003) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica da México. Sem danos.
Tempestade tropical Blanca (2009) - tempestade tropical a oeste da costa pacífica da México. Sem danos.

Desambiguação